Als Freigut wird bezeichnet:

 ein (teilweise) lasten- und abgabenfreies oder sonst wie privilegiertes Landgut, auch ein zur freien Verfügung stehendes Gut, ein Freiteil; siehe Freigut (Rechtsgeschichte)
 zollfreie Ware an Bord von Seeschiffen, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)
 ein Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern; siehe Freigut (Hausham)
 ein 1772–1774 von Johann Heinrich Frey im heutigen Zürcher Quartier Enge erbauter ehemaliger Landsitz, seit 2002 Sitz des Internationalen Eishockey-Föderation; siehe Freigut (Zürich)

Freigut ist enthalten im
 Namen eines Weingutes in Niederösterreich, siehe Freigut Thallern